Nacque dal matrimonio di Giuseppe Orazio e Anna Missere. Era fratello del filosofo Emmanuele Tatulli. Fu maestro di belle lettere in diversi seminari. Lasciò parecchi manoscritti, fra i quali si contano due tragedie, l'una dal titolo Assalonne, e l'altra I Saraceni in Italia. Morì nel 1861.

Negli anni '60, gli è stata dedicata una via del paese natio.